У списку вулиці подані за алфавітом. Назви вулиць на честь людей відсортовані за прізвищем і подаються у форматі Прізвище Ім'я і/або Посада. Якщо вулиця названа за цілісним псевдонімом або прізвиськом, то сортування відбувається за першою літерою псевдоніма або імені, тобто Володимира Великого — на літеру В, Григорія Теслі — на літеру Г, Данила Галицького — на літеру Д, Ірини Вільде — на літеру І, Йосифа Сліпого — на літеру Й, Лесі Українки — на літеру Л, Остапа Вишні — на літеру О, Панаса Мирного — на літеру П, Ярослава Осмомисла — на літеру Я.

Колір фону у списку залежить від типу урбаноніма.

 Марії.

Зниклі вулиці 
1. Брудна вулиця

2. Кіно вулиця

3. Колійова вулиця

4. Токарська вулиця

5. Зварицька площа

Див. також 

 Передвоєнні назви вулиць Дрогобича: Online-карта Олега Стецюка
Кадастрова карта міста Дрогобича 1853 року

Примітки

Посилання 
 В Дрогобичі хочуть остаточно завершити дерусифікацію вулиць, 20.07.2022

Джерела 
 Рішення Дрогобицької міської Ради народних депутатів від 16 травня 1990 року №73 «Про зміну найменування вулиць і площ м. Дрогобича»

Географія Дрогобича
Вулиці Дрогобича
Вулиці у Львівській області